Norvégia az 1900-as nyári játékokon szerepelt először, ezt követően jelen volt valamennyi olimpián, kivéve az 1904-es amerikai és az 1980-as szovjet nyári olimpiákat, utóbbin az Amerikai Egyesült Államok által hirdetett bojkott miatt.

Norvégia két olimpiának volt a házigazdája:
 1952. évi téli olimpiai játékok, Oslo
 1994. évi téli olimpiai játékok, Lillehammer.

Az ország sportolói eddig 568 érmet nyertek, legeredményesebb sportágaik a sífutás, a gyorskorcsolya, a vitorlázás és a sportlövészet. Ausztria és Liechtenstein mellett Norvégia a harmadik olyan állam, amelynek sportolói több érmet gyűjtöttek a téli olimpiákon mint a nyári játékokon.

A Norvég Olimpiai és Paralimpiai Bizottság és Sportszövetség 1900-ban jött létre, a NOB még ebben az évben felvette tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke Tove Paule.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek a téli olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként 

 A fenti táblázat nem tartalmazza a norvég sportolók által az 1920-as nyári játékokon műkorcsolyában nyert érmeket (2 ezüst, 1 bronz).

Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként 

 A fenti táblázat tartalmazza a norvég sportolók által az 1920-as nyári játékokon műkorcsolyában nyert érmeket (2 ezüst, 1 bronz).

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon